Jméno a příjmení Jiří Sobotka má více nositelů:

 Jiří Sobotka (fotbalista) (1911–1994) – československý fotbalista
 Jiří Sobotka (sochař) (* 1955) – český sochař